Askim este o comună din județul Østfold, Norvegia.

Note 

Comune din Østfold